Schulhiwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 1100 Einwohnern (2004).

Das Mitte des 18. Jahrhunderts gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Petrykiwka zu der noch die Dörfer Plaweschtschyna (), Sorotschyne () und Sudiwka () gehören.

Schulhiwka liegt 3 km nördlich vom linken Ufer des zum Kamjansker Stausee angestauten Dnepr am Beginn des Dnepr-Donbass-Kanals und an der Territorialstraße T–04–12. Das Rajonzentrum Petrykiwka befindet sich 20 km östlich und die Oblasthauptstadt Dnipro 70 km südöstlich des Dorfes.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Petrykiwka
Gegründet im 18. Jahrhundert